Batié se poate referi la:

 Batié, oraș în Burkina Faso
 Batié, oraș în Camerun